Miejscowości w USA:
 Picture Rocks – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Pima
 Picture Rocks – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming